Vanuatska nogometna reprezentacija je nacionalni nogometni sastav Vanuatua, pod vodstvom Vanuatskog nogometnog saveza

Nogometno SP
1930. do 1990. – nisu se natjecali
1994. do 2014. – nisu se kvalificirali

OFC Kup nacija

Vanjske poveznie
FIFA statistika 
Vanuafoot – Vanuatski nogometni savez

Izvor

Nogometne reprezentacije
Nogomet u Vanuatuu